Hypermestra (griechisch ; auch  Hypermnestra) ist:

in der griechischen Mythologie:

 Hypermestra, eine der Danaiden, die als Einzige ihren Ehemann Lynkeus nicht tötet
 Hypermestra (Tochter des Thestios), Schwester der Leda
 die Tochter des Erysichthon, des Königs von Thessalien, siehe Mestra

Außerdem:
 Hypermnestra (Gattung), eine Gattung der Ritterfalter

Ipermestra (italienische Schreibweise des Namens) steht für:

 Ipermestra (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1744)
 Ipermestra (Salvi), Opernlibretto von Antonio Salvi (1724)
 Ipermestra (Adolfati), Oper von Andrea Adolfati (1752)
 Ipermestra (Bertoni), Oper von Ferdinando Bertoni (1748)
 Ipermestra (Brivio), Opernpasticcio von Giuseppe Ferdinando Brivio (1727)
 Ipermestra (Cafaro, 1751), Oper von Pasquale Cafaro (1751)
 Ipermestra (Cafaro, 1761), Oper von Pasquale Cafaro (1761)
 Ipermestra (Carnicer), Oper von Ramon Carnicer (1843)
 Ipermestra (Duni), Oper von Egidio Duni (1748)
 Ipermestra (Eberlin), Oper von Johann Ernst Eberlin (1761)
 Ipermestra (Feo), Oper von Francesco Feo (1727)
 Ipermestra (Ferrandini), Oper von Giovanni Battista Ferrandini (1736)
 Ipermestra (Fiorillo), Oper von Ignazio Fiorillo (1759)
 Ipermestra (Fortunati), Oper von Gian Francesco Fortunati (1773)
 Ipermestra (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1758)
 Ipermestra (Giacomelli), Oper von Geminiano Giacomelli (1724)
 Ipermestra (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1744)
 Ipermestra (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1744)
 Ipermestra (Jommelli), Oper von Niccolò Jommelli (1751)
 Ipermestra (de Majo), Oper von Gian Francesco de Majo (1768)
 Ipermestra (Martín y Soler), Oper von Vicente Martín y Soler (1780)
 Ipermestra (Mercadante, 1825), Oper von Saverio Mercadante (1825)
 Ipermestra (Mercadante, 1827), Oper von Saverio Mercadante (1827)
 Ipermestra (Morlacchi), Oper von Francesco Morlacchi (1810)
 Ipermestra (Mysliveček), Oper von Josef Mysliveček (1769)
 Ipermestra (Naumann), Oper von Johann Gottlieb Naumann (1774)
 Ipermestra (Paisiello), Oper von Giovanni Paisiello (1791)
 Ipermestra (Perez), Oper von Davide Perez (1754)
 Ipermestra (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni (1772)
 Ipermestra (Saldoni), Oper von Baltasar Saldoni i Remendo (1838)
 Ipermestra (Sarti), Oper von Giuseppe Sarti (1766)
 Ipermestra (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1727)